2014 Verizon IndyCar Series — 19-й сезон серии IRL IndyCar и 103-й сезон автогонок машин с открытыми колесами высшего уровня в США. Центральным этапом сезона стала 98-я по счёту пятисотмильная гонка Indy 500, прошедшая 25 мая. Победу в ней одержал американец Райан Хантер-Рей, для которого этот успех на «Старой Кирпичнице» стал первым в карьере.

Титул чемпиона защищал Скотт Диксон, а чемпионом серии стал австралиец Уилл Пауэр.

Команды и пилоты 
 Все шасси собраны на базе монокока , все команды используют шины Firestone и двигатели Honda или Chevrolet.
 21 декабря 2012 года Firestone продлил контракт с серией IndyCar на 5 лет до 2018 года.
 Контракты на поставку двигателей, заключённые в 2012 году, были продлены до 2014 года, но некоторые команды сменили поставщика моторов перед началом сезона.
 Таблица содержит сведения о командах и подтверждённых пилотах на сезон.
 (R) — новичок серии.

Изменения в составах 
 Хуан-Пабло Монтойя вернулся в IndyCar после 13-ти лет отсутствия. Он не считается новичком, так как ранее принимал участие в CART.
 Другой колумбиец, Карлос Муньос, дебютирует в серии на полном расписании на четвёртой машине Andretti Autosport, заменив Эрнесто Висо.
 Тони Канаан сменил KV Racing Technology на Chip Ganassi Racing.
 Себастьен Бурде перешел из Dragon Racing в KV Racing Technology, подписав двухлетний контракт. Напарник Бурде по Dragon Racing, колумбиец Себастьян Сааведра, также перешёл в KV Racing.
 Команда Andretti Autosport вернулась к использованию двигателей Honda.
 Дарио Франкитти по совету медиков объявил о завершении гоночной карьеры после аварии, в которую он попал на Гран-при Хьюстона в 2013 году. В декабре 2013-го было объявлено, что Франкитти в машине № 10 заменит Тони Канаан.
 Чемпион Формулы-Рено 3.5 литра в сезоне 2010 Михаил Алёшин заменил Тристана Вотье в Schmidt Peterson Motorsports, став первым россиянином на полном расписании в серии IndyCar.
 Райан Бриско вернулся в Chip Ganassi Racing на полное расписание.
  не принимает участия в сезоне из-за подготовки к старту сезона 2014-15 в электрической Формуле Е.
 Симона де Сильвестро покинула серию после четырёх лет участия ради места тест-пилота команды Формулы-1 Заубер.
  не принимает участия в сезоне, после того, как Национальная Гвардия отказалась от спонсорства команды в пользу Rahal Letterman Lanigan Racing.

Календарь 
Календарь IndyCar сезона 2014 был представлен в программе INDYCAR Championship Preview Show на NBC Sports Network 17 октября 2013 года.

В календаре 18 гонок на пятнадцати трассах в четырнадцати городах. По ходу сезона состоятся три «двойных» гонки, в субботу и воскресенье, в Детройте, Хьюстоне и Торонто. В рамках «Тройной Короны» состоятся пятисотмильные гонки в Индианаполисе (Indy 500), Лонг-Понд и Фонтане, за каждую из них гонщики получат удвоенные очки в зачёт пилотов. Если гонщику удастся выиграть все три этапа «Тройной Короны», ему полагается бонус в размере одного миллиона долларов. Если же пилоту удастся первенствовать на двух из трёх этапов, размер бонуса составит $250 000.

Жирным выделены гонки, входящие в зачёт «Тройной Короны».

Изменения в календаре 
 Гонка на Поконо Рэйсвей была увеличена с четырёхсот миль до пятисот.
 Гонка на Техас Мотор Спидвей была увеличена до 600 км. В последние семь лет пилоты преодолевали 550 км.
 10 мая дорожная трасса Индианаполис Мотор Спидвей, использовавшаяся на Гран-при США Формулы-1 в 2000—2007 годах и использующаяся в Гран-при Индианаполиса в Moto GP, примет Гран-при Индианаполиса в преддверии 500 миль Индианаполиса. Гонка пройдет по трассе длиной  со стартом с места и движением по часовой стрелке.
 Айова Спидвей возвращается в календарь с трёхсоткруговой гонкой.
 Также вернулась в календарь трасса Миля Милуоки, а покинули календарь Гран-при Балтимора и Гран-при Сан-Паулу.

Смена титульного спонсора 
 IZOD завершил своё сотрудничество с серией в конце сезона-2013. 14 марта 2014 было объявлено, что новым титульным спонсором серии IndyCar будет Verizon.

Результаты

Положения в зачётах

Чемпионат пилотов 

Очки пилотам начисляются по следующему принципу:

 1 очко присуждается любому пилоту, лидировавшему в гонке хотя бы один круг. 2 очка присуждается пилоту, лидировавшему наибольшее число кругов в гонке.
 Гонщик, завоевавший поул-позицию, получает 1 очко (кроме Инди 500).
 Смена двигателя по инициативе команды наказывается штрафом в 10 позиций.
 При равенстве очков применяются следующие критерии для определения лучшего: число побед; число вторых, третьих и т. д. мест; количество поул-позиций, количество квалификаций на втором место и т. д.

Зачёт производителей двигателей 

Очки производителям начисляются по следующему принципу:

 Первые пять пилотов зарабатывают очки в зачёт своего производителя двигателя в каждой квалификации и гонке, при условии использования одного из четырёх разрешённых двигателей.
 1 очко присуждается производителю, если представляющий его пилот лидировал в гонке хотя бы один круг. 2 очка присуждается производителю, чей пилот лидировал наибольшее число кругов в гонке.
 Производитель получает 1 очко, если пилот, использующий его двигатель, квалифицируется первым (кроме Инди 500).
 Производитель получает 10 очков за каждый двигатель, прошедший 2500 миль. 10 очков снимаются, если двигатель не прошел 2500 миль или используется не один из четырёх разрешенных двигателей.
 При равенстве очков применяются следующие критерии для определения лучшего: число побед; число вторых, третьих и т. д. мест; количество поул-позиций, количество квалификаций на втором место и т. д.

Примечания

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии IndyCar
 Официальный сайт Indianapolis 500

2014
2014 год в автоспорте
2014 год в моторных видах спорта